

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 21, w tym 6 podstawowych
 Majdany – część miasta Janikowo
 Majdany – część miasta Kłecko
 Majdany – część miasta Pruchnik
 Majdany – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Chrostkowo
 Majdany – część wsi Falborz  w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Brześć Kujawski
 Majdany – część wsi Włoszanowo  w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Janowiec Wielkopolski
 Majdany – część wsi Krzywowólka  w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Sławatycze
 Majdany – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Wilków
 Majdany – część wsi Dąbrowice w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Dąbrowice
 Majdany – część wsi Mętlew  w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Góra Świętej Małgorzaty
 Majdany – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Grabica
 Majdany – kolonia w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Łęki Szlacheckie
 Majdany – część wsi Pszczonów  w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Maków
 Majdany – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Kozienice
 Majdany – część wsi Czerniewo  w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Radzanowo
 Majdany – część wsi Wola  w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Czerwińsk nad Wisłą
 Majdany – część wsi Opaleniska  w woj. podkarpackim, w pow. leżajskim, w gminie Grodzisko Dolne
 Majdany – przysiółek wsi Nowa Wieś Przywidzka w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Przywidz
 Majdany – część wsi Rychwałd  w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Gilowice
 Majdany – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Dąbie
 Majdany – przysiółek wsi Lubonieczek w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Zaniemyśl

Inne 
 Majdany – nieofic. część miasta Kutno
 Majdany – była część wsi Wierzbinek w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek

Zobacz też 
 Majdany Wielkie, Majdany-Leśniczówka, Nadułki-Majdany